Rosenworcel ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Rosenworcel, US-amerikanischer Schlagzeuger
 Jessica Rosenworcel (* 1971), US-amerikanische Spitzenbeamtin